Каховка — місто обласного підпорядкування, Херсонська область, центр Каховського району
 Каховка — село, Одеська область, Березівський район
  Каховка — залізнична станція Одеської залізниці

 «Каховка» — футбольний клуб з міста Каховка
 «Каховка» — ракетний катер